Working Title Films — британская киностудия, основанная в 1983 году. С 1999 года является дочерней компанией Universal Studios.

Компания 
С момента основания в 1983 году, Working Title Films выпустила более 100 фильмов, заработав более 6 миллиардов долларов по всему миру. Фильмам кинокомпании присвоено 10 премий Оскар, 35 премий BAFTA и многочисленные премии Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Главный офис компании находится в Лондоне, у компании также есть офис в Лос-Анджелесе.

В 2000 году основана компания Working Title 2 (WT2), которой управляет Наташа Уортон.

Избранная фильмография студии

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомпании Великобритании
Кинокомпании по алфавиту